Enginy o creativitat, capacitat per associar idees de manera nova o inventar objectes i solucions originals als problemes a què s'enfronta
 Enginy (artefacte), objecte que es pot utilitzar com a eina de treball.
 Enginy sucrer o enginy de sucre, instal·lació industrial destinada a convertir la canyamel en sucre, molí de sucre de canyamel. Més tard, possiblement per influència del castellà i portuguès: antiga hisenda colonial americana.